

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Nawra – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Chełmża 
 Nawra – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Nowe Miasto Lubawskie